Il singolare del PTT Pattaya Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Sybille Bammer era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Agnieszka Radwańska ha vinto in finale 6–2, 1–6, 7–6(4), contro Jill Craybas.

Teste di serie

  Agnieszka Radwańska (campionessa)
  Casey Dellacqua (secondo turno)
  Sania Mirza (ritiro per infortunio all'adduttore sinistro)
  Yung-jan Chan (quarti)
  Angelique Kerber (secondo turno)

 Jaroslava Švedova (primo turno)
 Jill Craybas (finale)
 Anastasija Rodionova (primo turno)
 Tzipora Obziler (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Pattaya Women's Open 2008